M29 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Astronomie 
 M29, un amas globulaire situé dans la constellation du Cygne.

Domaine militaire 
 M29 Weasel, véhicule automobile chenillé utilisé par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sport automobile 
 McLaren M29, Formule 1 de l'écurie britannique McLaren Racing.

Transports 
Autoroute
  Autoroute russe M29, ancien nom de la  route régionale R217.

Routes
  Route serbe M29 reliant la frontière monténégrine à Banja ;
  Route ukrainienne M29 reliant Kharkiv à Perechtchepyne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres